Bool bezeichnet:

 Bool (Band), deutsche Rockband
 Mount Bool, Berg

Bool ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bool (1844–1926), britischer Fotograf, siehe Alfred & John Bool
 Graham Bool (1948–2010),  britischer Rollstuhlbasketballspieler und Fotograf
 John Bool (1850–1933), britischer Fotograf, siehe Alfred & John Bool

Bool steht als Abkürzung in einigen Programmiersprachen für , englisch für Boolesche Variable, benannt nach:
 George Boole (1815–1864), englischer Mathematiker, Logiker und Philosoph

Siehe auch:
 Boole
 Bul
 Buhl
 Boule